Selección de fútbol de Corea se puede referir a cualquiera de las selecciones de los países así llamados:

 Selección de fútbol de Corea del Norte.
 Selección de fútbol de Corea del Sur.

O a la selección Sub-20 que disputó la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1991.

 Selección de fútbol sub-20 de Corea.